Beth – utwór zespołu Kiss
 Beth – imię żeńskie (forma Elizabeth lub Bethany)
 Bibliothèques européennes de théologie (BETH)

Osoby noszące imię Beth:
 Beth, właśc. Elisabeth Rodergas Cols (ur. 23 grudnia 1981 w Súrii) – hiszpańska wokalistka
 Elizabeth „Beth” Allen (ur. 28 maja 1984 w Auckland) – nowozelandzka aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna
 Beth Behrs (ur. 26 grudnia 1985 roku w Lancaster w Pensylwanii) – amerykańska aktorka
 Beth Botsford – amerykańska pływaczka
 Beth Broderick – amerykańska aktorka filmowa
 Beth Ditto – wokalistka zespołu Gossip
 Beth Fowler (ur. 1 listopada 1940) – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Beth Gibbons – wokalistka zespołu Portishead
 Beth Hart – amerykańska wokalistka i pianistka
 Beth Heiden – amerykańska panczenistka
 Beth Henley (właśc. Elizabeth Becker Henley, ur. 8 maja 1952 w Jackson, Missisipi) – amerykańska dramatopisarka, laureatka Nagrody Pulitzera
 Beth Iskiw, z domu Roach (ur. 20 kwietnia 1979 w Truro, Nowa Szkocja) – kanadyjska curlerka
 Beth Littleford – amerykańska aktorka
 Beth Orton – brytyjska piosenkarka folkowa
 Beth Palmer (ur. 14 sierpnia 1952) – amerykańska brydżystka,
 Beth Phoenix – amerykańska zapaśniczka i wrestlerka
 Beth Rodford – brytyjska wioślarka
 Elizabeth "Beth" Whittall (ur. 26 maja 1936 w Montrealu, zm. 1 maja 2015) – kanadyjska pływaczka

Zobacz też:
 Beth Israel Deaconess Medical Center – szpital kliniczny w Bostonie w stanie Massachusetts
 bet – litera alfabetów semickich

sv:Byte